Cobham kan syfta på:
 Cobham plc – ett företag

Geografi

Storbritannien 

 Cobham, Kent, ort i England, 
 Cobham (ort i Storbritannien, Surrey), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar